Нико́льское — село Хворостянского сельсовета Добринского района Липецкой области. Стоит на притоке реки Матрёнки.

Никольское связано автодорогой с железнодорожной станцией Хворостянка. На юге расположено село Нижняя Матрёнка, на севере — Новая Байгора.

История 
Возникло в середине XVIII веке. В документах 1782 года упоминается как сельцо Никольское, владение П. М. Вельяминовой. Тогда здесь был 21 двор. В 1895 году население составляло 625 душ, в 1914 году — 803 человека. Земская школа. Относилась к Подворской волости Усманского уезда Тамбовской губернии.

Также имело другое название — Вельями́новка.

Население 

.

Примечания 

Населённые пункты Добринского района